

Astronomia 
 5196 Bustelli, un asteroide della fascia principale; Scoperto nel 1973

Persone 
 Francesco Antonio Bustelli,  Franz Anton Bustelli (1723, Intragna / Locarno – 1763, Castello di Nymphenburg, Monaco di Baviera), un ceramista svizzero-italiano
 Giuseppe Bustelli (1832, Civitavecchia – 1909, Viterbo), poeta, traduttore dal greco e dal latino, insegnante.
 Giuseppe Bustelli (storico) storico e preside di Liceo, XIX sec.
 Giuseppe Bustelli (capocomico) XVIII sec.
 Guido Bustelli (1905, Arzo – 1992, Lugano), un politico e militare svizzero
 Ranieri Bustelli (1898, Tuscania – 1974, Firenze), un illusionista italiano, mago e prestigiatore del XX secolo

Pagine correlate 
 Bustelo